Borja Gómez Pérez – calciatore spagnolo
 Ibai Gómez Pérez – calciatore spagnolo
 Sebastián Gómez Pérez – calciatore andorrano